Американский рэпер Playboi Carti выпустил два студийных альбома, три микстейпа и 11 синглов.

Дебютный микстейп Playboi Carti был выпущен в апреле 2017 года, в него вошло два сингла «Magnolia» и «wokeuplikethis*».

Дебютный студийный альбом Die Lit вышел в мае 2018 года. Он дебютировал на 3 месте в чарте Billboard 200.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

В качестве основного исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Другие песни в чартах

Музыкальное видео

Примечания

Комментарии

Источники 

Playboi Carti
Playboi Carti
Playboi Carti